Kotaro é um clube de futebol da Ilha de Páscoa. Disputou a primeira divisão do território pela última vez em 2012.

Clubes de futebol da Ilha de Páscoa